Velika nagrada ZDA 1970 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 4. oktobra 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 24
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 108
| 1:57:33,2
| 3
| 9
|-
! 2
| 19
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 108
| + 36,39 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 23
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 108
| + 45,17 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 107
| +1 krog
| 1
| 3
|-
! 5
| 12
|  Chris Amon
| March-Ford
| 107
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 18
|  Derek Bell
| Surtees-Ford
| 107
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 8
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 106
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 8
| 7
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 105
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 9
| 11
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 105
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 10
| 15
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 105
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 11
| 29
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 104
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 12
| 16
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 104
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 13
| 4
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 101
| +7 krogov
| 6
|  
|-
! 14
| 9
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 100
| +8 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 82
| Puščanje olja
| 2
|  
|-
! Ods
| 14
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 72
| Sklopka
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  François Cevert
| March-Ford
| 62
| Pnevmatika
| 1
|  
|-
! Ods
| 30
|  Tim Schenken
| De Tomaso-Ford
| 61
| Vzmetenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jo Bonnier
| McLaren-Ford
| 50
| Hlajenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 27
| Obnašanje
| 18
|  
|-
! Ods
| 31
|  Gus Hutchison
| Brabham-Ford
| 21
| Puščanje goriva
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jackie Oliver
| BRM
| 14
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  George Eaton
| BRM
| 10
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 6
| Motor
| 8
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Peter Westbury
| BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1970
1970